Фелипе де Оливейра Консейсан ( или просто Фелипе Консейсан (); 9 июля 1979, Нова-Фрибургу) — бразильский футболист и футбольный тренер.

Карьера игрока 
Воспитанник «Ботафого». С 1998 по 2004 год принадлежал клубу. За взрослую команду сыграл 14 матчей и забил 1 гол в чемпионате.

В 2002—2003 годах был в аренде в «Жувентуде». Сыграл 2 матча. В 2003 году был в аренде в «Томбенсе» и в бельгийском клубе «Беерсхот».

В 2004—2005 годах играл за клуб «Америка Минейро». В 2005—2006 годах играл за клуб «». В 2006—2007 годах играл за клуб «Португеза РЖ». В 2007 году играл за клуб «Тупи».

В 2007—2009 годах принадлежал португальскому клубу «Витория» (Гимарайнш). Сыграл 4 матча и забил 1 гол в чемпионате.

В 2008—2009 годах был в аренде в испанском клубе «Понтеведра». Сыграл 19 матчей и забил 4 гола в Сегунде B (3-й уровень в системе футбольных лиг Испании). В 2009 году был в аренде в испанском клубе «Атлетико Балеарес». Сыграл 3 матча в Сегунде B.

В 2010 году играл за клубы «Паулиста» и китайский «Ляонин Хувин». Сыграл 6 матчей и забил 2 гола в чемпионате Китая. В 2011 году играл за «Кабуфриенсе».

Карьера тренера 
С 2013 по 2018 год тренировал юношеские команды в родном «Ботафого». В 2016 году тренировал «Гонсаленсе». В 2016—2017 годах работал ассистентом главного тренера во взрослой команде «Ботафого».

В январе-феврале 2018 года возглавлял «Ботафого».

В апреле-июне 2018 года возглавлял «Макаэ», выступающий в Серии D (4-й уровень в системе футбольных лиг Бразилии).

В 2018—2019 годах был ассистентом главного тренера в клубе «Америка Минейро». В 2019—2020 годах был главным тренером. В сезоне-2019 клуб занял 5-е место в Серии B (2-й уровень в системе футбольных лиг Бразилии).

В январе 2020 года возглавил «Ред Булл Брагантино», выступающий в Серии A (высший дивизион чемпионата Бразилии). 31 августа того же года покинул свой пост.

30 января 2021 года назначен главным тренером клуба Серии B «Крузейро». Контракт подписан до декабря 2021 года. 9 июня 2021 года уволен по окончании ответного гостевого матча 3-го тура Кубка Бразилии 2021 против клуба Серии D «Жуазейренсе», в котором «Крузейро» потерпел поражение как в основное время (0:1), так и в серии послематчевых пенальти (2:3). Через день «Крузейро» возглавил Моцарт.

1 июля 2021 года назначен главным тренером клуба Серии B «Ремо».

Тренерская статистика 
Данные откорректированы по состоянию на 20 июля 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на ogol.com

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Жувентуде»
Игроки ФК «Томбенсе»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Америка Минейро»
Игроки ФК «Кабуфриенсе»
Игроки ФК «Португеза» Рио-де-Жанейро
Игроки ФК «Тупи»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Понтеведра»
Игроки ФК «Атлетико Балеарес»
Игроки ФК «Паулиста»
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Америка Минейро»
Тренеры ФК «Ботафого»
Тренеры ФК «Гуарани» Кампинас
Тренеры ФК «Крузейро»
Тренеры ФК «Макаэ»
Тренеры ФК «Наутико» Ресифи
Тренеры ФК «Ремо»
Тренеры ФК «Ред Булл Брагантино»
Тренеры ФК «Шапекоэнсе»